2. ŽNL Osječko-baranjska predstavlja sedmi stupanj nogometnih natjecanja u Hrvatskoj. Prvoplasirani klubovi odigravaju kvalifikacije za ulazak u viši razred - 1.ŽNL od 6 prvaka preko kvalifikacija u dvije utakmice 3 kluba ulaze u 1. ŽNL, parovi se izvlaće nasumično. Posljednje plasirani klubovi ispadaju u 3. ŽNL prema pripadnosti Nogometnim središtima, jedino klubovi iz 2. ŽNL Donji Miholjac ne ispadaju pošto je to zadnja liga navedenog nogometnog središta.

Klubovi u 2. ŽNL Osječko-baranjskoj u sezoni 2022./23. 

Ligu čini 75 klubova podijeljenih u 6 skupina – Nogometno središte Osijek (11), Nogometno središte Našice (14), Nogometno središte Beli Manastir (14), Nogometno središte Đakovo (14) i Nogometno središte Valpovo (10) Nogometno središte Donji Miholjac (12).

Dosadašnji pobjednici 

 Zbog corona virusa (Covid-19) proljetni dio sezone 2019./20., nije odigran nego su prvaci proglašeni prema trenutnom stanju nakon odigranog jesenskog dijela prvenstva.

Izvori 
http://www.nogos.info/ 
http://nsnasice.blogspot.com/
http://www.nsosijek.hr/home.html